Кадакин — фамилия; имеет женскую форму Кадакина.

Известные носители:
 Кадакин, Александр Михайлович (1949—2017) — российский дипломат, имел ранг Чрезвычайного и полномочного посла.
 Кадакин, Николай Ильич (род. 1976) — полузащитник; мастер спорта России международного класса (2001) по хоккею с мячом.

См. также 
 Кадикин